Kobbe oder ab der Franzosenzeit auch Kobbé ist der Familienname von
 Gustav Kobbé, Musikkritiker
 Wilhelm August Kobbé, Diplomat
 William Kobbé, General der US-Army